Roach est un mot anglais signifiant (entre autres) cafard (cockroach).

Patronyme 
C'est également un patronyme porté par :
 Allen Roach (1952-), homme politique canadien.
 Archie Roach (1956-2022), chanteur, auteur-compositeur et guitariste australien.
 Bert Roach (1891-1971), acteur américain.
 Brandon Roach (1985-), joueur de hockey sur glace canadien.
 Clifford Roach (1904-1988), joueur de cricket trinidadien.
 Eric Roach Denis (19?-), de son vrai nom Eric Denis, réalisateur canadien.
 Freddie Roach (1931-1980), organiste américain de jazz.
 Freddie Roach (boxe anglaise) (1960-), boxeur américain.
 Gary D. Roach (1964-), monteur américain.
 Guy Roach (1919-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
 Hal Roach Jr. (1918-1979), producteur de télévision américain.
 Jay Roach (1957-), producteur, réalisateur, scénariste et directeur de la photographie américain.
 John Roach (1933-2021), joueur américain de football américain.
 Joseph Anthony Roach (1886-1945), scénariste américain.
 Kemar Roach (1988-), joueur de cricket barbadien.
 Lavern Roach (1925-1950), boxeur américain.
 Law Roach (1978-), styliste américain.
 Mary Roach (1959-), auteure américaine de sciences
 Max Roach (1925-2007), batteur de jazz.
 Mickey Roach (1895-1977), joueur professionnel de hockey sur glace britannique.
 Pat Roach (1937-2004), acteur et catcheur britannique.
 Steve Roach (1955-),  musicien et compositeur de musique électronique américain.

Voir aussi 
 Papa Roach, un groupe de post-hardcore californien.

Homonymie de patronyme